Alessandro Cuozzo – compositore italiano
 Gary Cuozzo – ex giocatore di football americano statunitense
 Mike Cuozzo – sassofonista statunitense